Джейми О’Нил () — австралийская кантри-певица, автор-исполнитель. Трижды номинировалась на премию Грэмми в категории  (2002) и Лучшая кантри-песня (2002), «There Is No Arizona» и «When I Think About Angels»).

Юность 
Родилась 3 июня 1966 года в Австралии (Сидней) в семье Джимми и Джули Мерфи, которые были профессиональными музыкантами. Она, ее родители и младшая сестра Саманта пели в семейной группе The Murphy Family в 1970-х годах, пока ее родители не развелись. В начале своей взрослой карьеры она была бэк-вокалисткой в Австралии, выступая в туре Кайли Миноуг по Австралии, Великобритании, Европе и Дальневосточной Азии в 1990 году. Она присоединилась к Миноуг в 1991 году для участия в туре по Великобритании и Ирландии.

Карьера 
В 2000 году О’Нил подписала контракт с лейблом Mercury Nashville и вскоре после этого начала работать над своим первым альбомом. Ее первый сингл «There Is No Arizona» дебютировал на 69-й строчке чарта Billboard Hot Country Singles & Tracks (теперь Hot Country Songs), достигнув первого места в феврале 2001 года. 31 октября 2000 года был выпущен альбом Shiver. Он занял 14-е место в чарте лучших кантри-альбомов Billboard и 125-е место в Billboard 200.

Второй сингл «When I Think About Angels» дебютировал на 45-й строчке в чартах страны за неделю с 31 марта 2001 года. Он провел несколько недель в чартах, достигнув первого места в августе 2001 года. После успеха первых двух синглов альбом Shiver получил золотой сертификат Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии. Последовали еще два сингла: «Shiver» и «Frantic», которые достигли 19-го и 41-го мест в чартах соответственно.

Также в 2001 году в фильме «Дневник Бриджит Джонс» прозвучала кавер-версия песни «All by Myself» в исполнении Джейми О’Нил, актриса Рене Зеллвегер поет под нее в знаменитой сцене в пижаме.

В 2002 году Джейми и кантри-певец Марк Уиллс записали совместный дуэт под названием «I’m Not Gonna Do Anything Without You». Она была выпущена как второй сингл с альбома Уиллса Loving Every Minute. Песня достигла только 31-го места в чарте Hot Country Singles & Tracks.

Пятый сингл О’Нил, «Every Little Thing», был первым с ее второго студийного альбома On My Way to You. Однако песне удалось достичь только 34-го места в чарте Hot Country Singles & Tracks, и альбом так и не был выпущен. Вскоре после этого пути О’Нила и Меркьюри разошлись. О’Нил подписала контракт с лейблом Capitol Records и выпустил альбом Brave.

Покинув Mercury, О’Нил подписала контракт с Capitol. Ее первый сингл для лейбла, «Trying to Find Atlantis», был выпущен 27 сентября 2004 года. Он достиг 18-го места в чарте Hot Country Songs. Эта песня была вступительной к фильму Brave, который был выпущен 1 марта 2005 года. Альбом оказался более успешным в чарте альбомов, достигнув 6-го места в чарте лучших кантри-альбомов.

«Somebody’s Hero» был выпущен в 2005 году в качестве второго сингла и достиг 3-го места в чарте Hot Country Songs, что дало О’Нил ее первый сингл в Топ-10 с 2001 года. Последний сингл «I Love My Life» не попал в Топ-20, заняв лишь 26-е место.

В начале 2007 года был выпущен новый сингл «God Don’t Make Mistakes». Сингл не смог оказать влияния на кантри-радио, где он достиг только 47-го места, ее самого низкого сингла в чарте в то время. После того, как песня так и не была включена в альбом, О’Нил и Capitol разорвали контракт.

В начале 2008 года О’Нил подписала контракт со звукозаписывающим лейблом 1720 Entertainment, базирующимся в Атланте и Нэшвилле.

Новый сингл «Like a Woman» был выпущен в ноябре 2008 года; он дебютировал в чарте Billboard Hot Country Songs под номером 59. Изначально эта песня должна была стать вступительным синглом к третьему студийному альбому О’Нил Like a Woman. Синглу удалось достичь пика только на 43-м месте в чартах страны. Второй сингл, «A Soldier Comin' Home», был выпущен в июне 2009 года, но не попал в чарты. Больше никаких синглов на радио не транслировалось, и «Like a Woman» не выпускалась.

В начале 2012 года О’Нил объявила, что основала свой собственный звукозаписывающий лейбл Momentum Label Group . Флагманским исполнителем лейбла является Рейчел Линэ, которая выпустила свой первый сингл «Party 'Til the Cows Come Home» в марте 2012 года.

О’Нил подписала контракт с лейблом Shanachie Records в 2014 году и выпустила альбом Eternal 27 мая 2014 года. За исключением оригинальной песни Wide Awake, альбом состоит из кавер-версий песен.

Джейми совершила турне по Северной Америке в 2017 году во время записи нового альбома.

В 2020 году О’Нил подписала контракт с Bob Frank Entertainment/Audium Records и выпустила свой четвертый студийный альбом под названием Sometimes, в котором были представлены дуэты с Лорен Алэйной, Мартиной Макбрайд, Сарой Эванс, Джоном Полом Уайтом и дочерью Алией Гуд.

Личная жизнь 
С 2000 года Джейми О’Нил замужем за Родни Гудом, автором песен, музыкальным продюсером и гитаристом группы О’Нил. У них есть дочь, Алия, родившаяся в 2003.

Студийные альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки 
 

Кантри-музыканты Австралии
Авторы-исполнители Австралии
Исполнители Capitol Records
Исполнители Mercury Records